Суфле́:

 Суфле — взбитое блюдо
 Суфле — гибкая конструкция, способная изменяться в размерах (складываться)
 Переходное суфле — кожух-«гармошка», закрывающий межвагонный переход или сочленение секций сочленённого транспортного средства